La loi Roudy, du nom d'Yvette Roudy, désigne en France :
 La loi Roudy pour l'IVG, loi sur le remboursement de l'IVG du  ;
 La loi Roudy pour la parité, loi sur « l'égalité de l'homme et de la femme » du .

Notes et références